Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert (finale)
 Tracy Austin (semifinali)
 Dianne Balestrat (quarti di finale)
 Chris Evert (semifinali)
 Kerry Reid (primo turno)
 Stacy Margolin (terzo turno)
 Kathy May-Teacher-Paben (terzo turno)

 Kathy Jordan (primo turno)
 Anne Smith (primo turno)
 Sue Barker (quarti di finale)
 Terry Holladay (terzo turno)
 Renée Richards (primo turno)
 Mima Jaušovec (terzo turno)
 Ilana Kloss (terzo turno)
 Marita Redondo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1979